Westland Widgeon è una denominazione utilizzata dalla Westland Aircraft (poi divenuta Westland Helicopters) per due suoi prodotti:

 L'aereo Westland Widgeon, un monoplano leggero per uso civile degli anni venti.
 Il Westland Widgeon, un elicottero sviluppato nella metà degli anni cinquanta.